VKZ steht als Abkürzung für:
 Vaihinger Kreiszeitung, deutsche Tageszeitung
 Verkehrsgesellschaft Königs Wusterhausen und Zossen mbH, siehe Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming
 Verkehrszentrale, für maritime Verkehrssicherung sorgende Einrichtung
 Verordnung über die Kennzeichen der Luftfahrzeuge, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Schweiz
 Vertriebskennzeichen, postalische Ordnungsnummer für Zeitungen und Zeitschriften, siehe Nummerung

VKZ